Spartak Stadium o Stadio Spartak è il nome di diversi stadi.

Bielorussia
Spartak Stadium (Babrujsk) – stadio di Babrujsk
Spartak Stadium (Mahilëŭ) – stadio di Mahilëŭ

Bulgaria
Spartak Stadium (Varna) – stadio di Varna

Kazakistan
 Spartak Stadium (Taldıqorğan) – stadio di Taldıqorğan

Kirghizistan
 Spartak Stadium – stadio di Biškek

Russia
 Spartak Stadium – stadio di Mosca, noto anche come Otkrytie Arena
 Spartak Stadium – stadio di Nal'čik
 Spartak Stadium – stadio di Novosibirsk
 Spartak Stadium – stadio di Rjazan'
 Spartak Stadium – stadio di Tambov
 Spartak Stadium – stadio di Vladivostok

Ucraina
 Spartak Stadium – stadio di Biškek